Егор Башкатов: Башкатов, Егор Вячеславович (род. 1971) — российский хоккеист.
 Башкатов, Егор Иванович (1879—1933) — советский убийца.